Иродионов — русская фамилия от мужского имени греческого происхождения Иродион.

 Известные носители:

 Иродионов, Пётр — священнослужитель РПЦ и историк XVIII века.
 Иларий (Иродионов) (1778—1845) — архимандрит задонского Богородицкого монастыря.